Война в доме  — несколько фильмов с таким названием:

 Война в доме (фильм, 1979) — американский документальный фильм против войны во Вьетнаме.
 Война в доме (фильм, 1996) — американский художественный фильм, драма ветерана войны во Вьетнаме.
 Война в доме (телесериал) — американский комедийный телесериал.